Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2016 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 8 по 14 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Рафаэль Надаль
 Парный турнир —  Яркко Ниеминен /  Андре Са

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал его прошлогодний победитель Рафаэль Надаль (№ 5 в мире на тот момент). Испанец добрался до полуфинала, где уступил пятому номера посева Доминику Тиму. Помимо Надаля, в турнире приняли участие ещё два представителя топ-10: трёхкратный чемпион турнира Давид Феррер (№ 6 в мире) дошёл до полуфинала и Жо-Вильфрид Тсонга (№ 9 в мире), дошедший до четвертьфинала. По итогу Доминик Тим сумел выиграть титул, обыграв в финале испанца Николоса Альмагро.

В парном турнире победу одержали первые номера посева Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, которые в финале обыграли дуэт Паоло Лоренци и Иньиго Сервантес Уэгун. Прошлогодние чемпионы  Яркко Ниеминен и Андре Са не защищали свой титул, однако Са принял участие в турнире в альянсе с Максимо Гонсалесом в качестве вторых номеров посева и они проиграл в первом же раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Николаса Альмагро со счётом 7-6(2), 3-6, 7-6(4).
 Тим выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Альмагро сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара обыграли  Паоло Лоренци /  Иньиго Сервантеса Уэгуна со счётом 6-3, 6-0.
 Кабаль и Фара выиграли 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Аргентины по теннису
 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2016 года
2016